УЕФА Лига шампиона 2012/13. је 58 сезона одржавања овог најважнијег клупског такмичења УЕФА савеза, а 21. сезона од реорганизације овог такмичења и промене назива у УЕФА Лига шампиона. Ово је и четврто такмичење по новом систему.

Такмичење је почело првим колом квалификација 25. јуна 2012, а финална утакмица је одиграна 25. маја 2013. на Вембли стадиону у Лондону (Уједињено Краљевство). ФИФА се определила за Лондон као знак признања за 150-у годишњицу Фудбалског савеза Енглеске, најстаријег фудбалског савеза на свету. Ово је седми пут да се финале игра на Вембли стадиону (старом и новом).. Титулу ће бранити последњи победник, екипа Челсија која је у финалу 2011/12. победила екипу Бајерна из Минхена бољим извођењем једанаестераца 4:3.

Учешће екипа 

Укупно 76 екипа ће учествовати у Лиги шампиона 2012/13. Свих 52 националних савеза учлањена у УЕФА (без Лихтенштајна који нема национално првенство) ће бити укључени према УЕФА лига коефицијенту за 2011. годину, који узима у обзир њихов успех у европским такмичењима од 2006/07. до 20010/11.

Квалификациона шема Лиге шампиона 2012/13:
 Савези рангирани од 1 до 3 ће имати по 4 клуба 
 Савези рангирани од 4 до 6 ће имати по 3 клуба 
 Савези рангирани од 7 до 15 ће имати по 2 клуба 
 Савези рангирани од 16 до 53 ће имати по 1 клуб (без Лихтенштајна)

Екипа Челсија, победници УЕФА Лиге шампиона 2011/12, завршио је Премијер лигу 2011/12. на шестом месту, али због ограничења којим савез не може послати више од 4 клуба у Лиги шампиона, Челси је свој улазак у овогодишње такмичење добио на уштрб Тотенхем хотспура који је на крају првенства заузимао четврто место (који ће играти у УЕФА лиги Европе).

Рангирање савеза

Распоред екипа 
Прво коло квалификација (6 екипе)
 6 првака савеза рангираних 48-53
 Друго коло квалификација (34 екипе)
 3 победника из првог кола квалификација
 31 првак савеза рангираних 17–47 (без Лихтенштајна)
 Треће коло квалификација прваци (20 екипа)
 17 победника другог кола квалификација
 3 првака савеза рангираних 13–15
 Треће коло квалификација за остале клубове(8 екипа)
 8 другоплсираних савеза рангираних 8–15
 Плеј оф коло за прваке (10 екипа)
 10 победника из трећег кола квалификација (прваци)
 Плеј-оф за остале клубове (10 екипа)
 4 победника 3 кола квалификација (остали клубови)
 1 другопласирани савеза рангираног 7 
 3 трећепласирана клуба савеза рангираних 4 и 6
 2 четвртопласиране екипе савеза рангираних 1–3
 Групна фаза (32 екипе)
 1 прошлогодишњи победник
 12 првака савеза рангираних 1–12
 6 другопласираних савеза рангираних 1–6
 3 трећепласирана клуба из савеза рангираних 1–3
 5 победника плеј офа за прваке
 5 победника плеј офа за остале
 Куп систем (16 екипа)
 16 квалификованих из групне фазе

Екипе 
Позиције заузете на крају првенствених сезона 2011/12. приказане су у загради.

Легенда
 Ш Тренутни шампион
 Шкотска (ШКО): Упркос што је завршио на другом месту у шкотској Премијер лиги 2011/12. Ренџерс не може да игра у Лиги шампиона 2012/13. јер није на време добио лиценцу УЕФА. Као резултат тога, у Лиги шампиона га је заменио Мадревел.

Календар такмичења

Квалификације 
Жреб за прва два кола квалификација одржан је 25. јуна 2012. у Ниону, Швајцарска

Прво коло квалификација 
Прве утакмице су одигране 3. јула, а реванши 10. јула 2012.

|}

Друго коло квалификација 
Прве утакмице су одигране 17. и 18. јула, а реванши 24. и 25. јула 2012.

|}

Треће коло квалификација 
Треће коло квалификација је подељено у два одвојена дела: један за шампионе и један за остале. Поражене екипе у оба дела су ушле у коло плеј офа УЕФА лиге Европе 2012/13. Прве утакмице овог кола одигране су 31. јула и 1. августа, а реванши 7/8. августа.

|-
!colspan="6"|Прваци

|-
!colspan="6"|Остали

|}

Коло плеј оф 
Коло плеј офа је подељено у два одвојена дела: један за шампионе и један за остале. Поражене екипе у оба дела ће ући директно у такмичење по групама УЕФА лиге Европе 2012/13. Прве утакмице овог кола ће се играти 21/22. августа, а реванши 28/28. августа.

|-
!colspan="6"|Прваци

|-
!colspan="6"|Остали

|}
 Напомена 1: Редослед домаћинства промењен после извлачења жреба.

Такмичење по групама 
Жреб за такмичење по групама је одржан 30. августа 2012. у Монаку. 32 тима су подељена у четири шешира на основу њиховог УЕФА клупског коефицијента из 2012, са тиме што је бранилац титуле Челси аутоматски распоређен у шешир 1. Подељени су у осам група, уз ограничење да клубови из истог националног савеза не могу бити постављени у истој групи.

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Група Е

Група Ф

Група Г

Група Х

Осмина финала 
Жреб за осмину финала је одржан у петак 20. децембра 2012. у Ниону Швајцарска. Осмина финала се игра по двоструком куп систему (противници играју утакмице код куће и у гостима). Први мечеви се играју 12/13. фебруара и 19/20. фебруара, док се реванш мечеви играју 5/6. марта и 12/13. марта 2013.

|}

Четвртфинале 
Жреб за четвртфинале је одржан 15. марта 2013. у Ниону Швајцарска. Први мечеви се играју 2/3. априла, док се реванш мечеви играју 9/10. априла 2013.

|}

Полуфинале 
Жреб за полуфинале је одржан 12. априла 2013. у Ниону Швајцарска. Први мечеви се играју 23/24. априла, док се реванш мечеви играју 30. априла и 1. маја 2013.

|}

Финале

Види још 
 УЕФА лига Европе 2012/13.

Референце

Спољашње везе 

 Сајт uefachampionsleague

Сезоне УЕФА Лиге шампиона
Сезона 2012/13. у УЕФА такмичењима